Le titre de kronprinsesse en danois et norvégien, celui de krónprinsessa en islandais et kronprinsessa en suédois (littéralement « princesse de la Couronne ») est le titre donné à des princesses héritières dans des pays scandinaves (elles peuvent l’être suo jure) :
 au Danemark, en tant qu’épouse des kronprinser danois ou suo jure ;
 en Islande, l’épouse du prince Frédéric, unique krónprins islandais, la princesse Ingrid de Suède (de 1935 à 1944) ;
 en Norvège, en tant qu’épouse des kronprinser norvégiens ;
 en Suède, en tant qu’épouse des kronprinsar suédois ou suo jure.

Aussi :